Gianni Mocchetti, cantautore, chitarrista e bassista italiano.

Pino Mocchetti, allenatore di calcio, dirigente sportivo e imprenditore italiano.